Crkve u Lovreću:
 crkva sv. Duha u Lovreću (stara), na groblju
 crkva sv. Duha u Lovreću (nova), iznad kružnog toka u središtu mjesta